Mužská dvouhra BOSS Open 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do singlové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Chorvat Marin Čilić, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal druhý nasazený Ital Matteo Berrettini, jenž ve finále zdolal britského tenistu Andyho Murrayho po třásetovém průběhu  6–4, 5–7 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu ATP Tour, třetí na trávě a druhý na stuttgartské trávě. Berrettini přitom odehrál první turnaj po tříměsíční pauze způsobené rekonvalescencí po operaci ruky. Murray odehrál jubilejní sedmdesáté finále kariéry. Bodový zisk mu zajistil návrat do první světové padesátky, kde byl předtím naposledy v červnu 2018. Cestou do finále porazil Stefanose Tsitsipase, což představovalo jeho první výhru nad hráčem z první světové pětky od finále Turnaje mistrů 2016. Samotný Tsitsipas však vyhrál předtím zápas na trávě poprvé po třech letech.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Stuttgart Open
Tenis v Německu v roce 2022
ATP Tour 2022